Tomi Horvat (24 maart 1999) is een Sloveens voetballer die sinds 2022 onder contract ligt bij Sturm Graz. Horvat is een centrale middenvelder.

Clubstatistieken 

Sloveens voetballer